Ringger ist der Familienname folgender Personen:
 Art Ringger (* 1946), Schweizer Fotomonteur, Illustrator und Künstler
 Beat Ringger (* 1955), Schweizer Autor
 Kurt Ringger (1934–1988), Schweizer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Reto Ringger (* 1963), Schweizer Unternehmer
 Rolf Urs Ringger (1935–2019), Schweizer Komponist und Publizist
 Rudolf Ringger (1841–1908), Schweizer Maler, Stahlstecher und Lehrer